Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 128 dans le monde.

 Route 128 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Massachusetts Route 128 aux États-Unis 
 Route nationale 128 en France
 Route départementale 128 (D 128), dans l'Essonne, en France
 remarque : il existe aussi d'autres routes D 128 dans d'autres départements français (ainsi, en Charente-Maritime, Corrèze, Drôme, Haute-Marne, Manche, et Puy-de-Dôme).